Yocasta puede referirse a:

 Yocasta, la reina de Tebas en la mitología griega; 
 Yocasta (satélite), un satélite de Júpiter; o
 Yocasta (Marvel Comics), un personaje de cómics de la editorial Marvel.